Goiás bzw. Goyaz steht für:

 Goiás, Bundesstaat in Brasilien
 Goiás Velho, Stadt in Brasilien
 Goyaz, indigenes Volk
 den in den 1920er-Jahren entdeckten Meteoriten Santa Luzia de Goyaz